Mélois ou Melois peut faire référence à :

 Bernard Mélois (1939-), sculpteur et peintre français, père de Clémentine ;
 Clémentine Mélois (1980-), artiste plasticienne, photographe et écrivaine française, fille de Bernard ;
 Laurent Melois (?-1897), graveur français ;
 Bernadette Mélois, rédactrice en chef de Magnificat et directrice du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle.